(мю) в электронике — предельно возможный коэффициент усиления напряжения активного электронного прибора — транзистора, электронной лампы или более сложного схемотехнического узла.  определяется как отношение (а) приращения напряжения на выходных электродах (коллектор-эмиттер, сток-исток, анод-катод) и (б) приращения управляющего напряжения (база-эмиттер, затвор-исток, сетка-катод), вызывающих одинаковое изменение выходного тока (тока коллектора, тока стока, тока анода). Усиление напряжения в  раз теоретически возможно лишь при бесконечно большом сопротивлении нагрузки; в реальных каскадах с конечным сопротивлением нагрузки коэффициент усиления всегда меньше . Крутизна передаточной характеристики , внутреннее сопротивление между выходными электродами  и коэффициент усиления  связаны между собой уравнением параметров триода (в иностранных источниках «формула ван дер Бейла»)
 .

Биполярные транзисторы 
Для биполярного транзистора
 ,
где  — ток коллектора,  — напряжение Эрли,  — температурный коэффициент, составляющий для кремния примерно 26 мВ при температуре +25°С. При типичных напряжениях Эрли кремниевых транзисторов и нормальной температуре , и .
Для транзисторов (в отличие от ламп) величина  не входит в число основных параметров и практически никогда не указывается в явном виде, так как является эквивалентом напряжения Эрли. В практических расчётах  применяется редко (эффектом Эрли обычно можно пренебречь) — это теоретический предел для однотранзисторного каскада с общим эмиттером или общей базой, реализуемый только на холостом ходу (без отбора мощности нагрузкой). Приблизиться к расчётному  в реальном усилителе можно, лишь используя активную коллекторную нагрузку на транзисторном источнике тока (резистивная нагрузка потребовала бы запредельно высокого напряжения питания).

Триоды 
Для вакуумного триода
 ,
где  — электростатическая проницаемость управляющей сетки,  — ёмкости сетка-катод и анод-катод. Величина , обратная проницаемости, служит мерой эффективности экранирующего действия сетки: чем гуще навита сетка, что соответствует бо́льшим значениям , тем слабее влияние анода на протекающий ток.  практически не изменяется по мере старения лампы, практически не зависит от тока накала или температуры катода, и слабо зависит от выбора рабочей точки. При нормальных отрицательных смещениях на сетке  практически неизменен. При положительных напряжениях на сетке  спадает из-за ответвления части катодного тока в цепь сетки, а при отрицательных напряжениях, близких к запирающему — из-за островкового эффекта. Наименьшие значение , примерно 2..3, свойственны специализированным мощным триодам для стабилизаторов напряжения, имеющим минимально возможное выходное сопротивление. В лампах для усиления напряжения и мощности диапазон  простирается от примерно 4 (мощные выходные триоды прямого накала) до 120 (лампы с высоким  для усиления напряжения).

Примечания

Литература 
 
 

Электронные компоненты
Физические величины